Dough (impasto in lingua inglese) può indicare:

 Jon Dough – attore pornografico statunitense
 Dough – film del 2015 diretto da John Goldschmidt
 Dough Castle – castello dell'Irlanda

Pagine correlate 
Impasto